Die Liste der athenischen Archonten (sg. Archon, , „Herrschender“) enthält die Archonten der antiken Polis von Athen.

Als die Athener im 4. Jahrhundert ihre Frühgeschichte rekonstruierten, nahmen sie an, dieses hohe Amt sei bereits im 11. Jahrhundert begründet und zunächst auf Lebenszeit verliehen worden, es habe königsgleiche Funktionen beinhaltet. Im Jahr 752/751 v. Chr. sei die Amtszeit jedoch auf zehn Jahre und 682 v. Chr. auf ein Jahr herabgesetzt worden. Heute nehmen die meisten Forscher an, dass dieses Jahr in Wahrheit die Gründung des Amtes markiert habe, und halten alle Archonten vor 682 v. Chr. für fiktiv. Die Archontenliste, die im späten 5. Jahrhundert als Inschrift öffentlich aufgestellt wurde und teilweise erhalten ist, begann mit dem Jahr 682; allerdings nehmen nicht wenige Historiker an, dass auch die Archonten, die für das 7. und 6. Jahrhundert genannt werden, zumindest teilweise erfunden sind. Erst ab dem späten 6. Jahrhundert ist die Liste damit unbestritten authentisch.

Im Laufe der Zeit wurde schrittweise ein Kollegium aus sogenannten Synarchonten („Mitherrschenden“) gebildet, so dass es schließlich insgesamt neun Archonten zugleich gab. Der Archon eponymos, der jeweils hier in die Liste aufgenommen ist, war der höchstrangige und gab dem laufenden Jahr seinen Namen, während der Archon basileus kultische, der Archon polemarchos militärische und die sechs Thesmotheten juristische Aufgaben hatten. Im Laufe der klassischen Zeit verloren jedoch alle diese Ämter an Bedeutung zugunsten anderer politischer Institutionen Athens.

Literatur 
 Eduard Schwartz: Die Königslisten des Eratosthenes und Kastor. Mit Excursen über die Interpolationen bei Africanus und Eusebios (= Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Bd. 40, H. 2, 1894/1895, ). Dieterich, Göttingen 1894.
 Michael J. Osborne: The Archons of Athens 300/299–228/7. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bd. 171, 2009, S. 83–99, .

Attisches Recht